Алькоухате ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 38 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 178 км.

Покровителями города считаются Лос Сантос Кристос и святая Текла.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки